Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женщин 2008 года во II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 25 по 30 марта 2008 года в Виерумяки, Финляндия. Команда, занявшая первое место, получила право играть в первом дивизионе чемпионата мира 2009 года. Команда, занявшая последнее место, переходила в третий дивизион чемпионата мира 2009 года. Однако данный турнир по разным причинам был отменён. Поэтому команда, занявшая последнее место, перешла в третий дивизион чемпионата мира 2011 года.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 6 национальных команд — четыре из Европы, по одной из Азии и Океании. Сборная Австралии пришла из третьего дивизиона, сборная Дании пришла из первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира второго дивизиона.

Турнир

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Сандра Боршке
 Защитник:  Линда де Рокко
 Нападающий:  Дениз Альтманн

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Сандра Боршке
  Мэри Линандер Хенриксен
  Люси Пэррингтон
  Хонг Кум Сил
  Линда де Рокко
  Лик Булхауверз

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Ж*2